Tim Hortons Brier 2015 – mistrzostwa Kanady mężczyzn w curlingu. Odbywają się między 28 lutego a 8 marca 2015 w Calgary, Alberta, w Scotiabank Saddledome.

Triumfator turnieju wystąpi na Mistrzostwach Świata 2015. Tytułów mistrzowskich broni drużyna Johna Morrisa, rok wcześniej zespołem dowodził Kevin Koe.

W sezonie 2014/2015 ujednolicono rozgrywki kobiet i mężczyzn w mistrzostwach Kanady. Osobno występują drużyny Jukonu i Terytoriów Północno-Zachodnich, możliwość startu uzyskał również Nunavut. Wzorem rozgrywek kobiecych w rywalizacji uczestniczy obrońca tytułu mistrzowskiego (Team Canada). Łącznie w rywalizacji może brać udział 14 drużyn (Team Canada, 9 prowincji, 3 terytoria i Northern Ontario). Przez tak dużą liczbę drużyn zawody podzielono na kwalifikację i turniej główny, w którym uczestniczy 11 zespołów i zwycięzca kwalifikacji.

W pierwszym turnieju kwalifikacyjnym biorą udział trzy drużyny, dwie które w latach 2012-2014 miały najsłabszy bilans wygranych i przegranych meczów, tj. Nowa Szkocja i Wyspa Księcia Edwarda oraz dwa zespoły, które nie uczestniczyły wówczas w Mistrzostwach Kanady – Jukon (jako połączona reprezentacja terytoriów występowały Terytoria Północno-Zachodnie). Nunavut nie wyraził chęci udziału w turnieju.

Eliminacje na szczeblu prowincjonalnym najwcześniej, 8 stycznia, rozpoczęły się w Jukonie, ostatni turniej zakończył się 10 lutego i wyłonił reprezentację Wyspy Księcia Edwarda.



Runda kwalifikacyjna

Drużyny

Round Robin

Mecz 1. 
26 lutego 2015; 19:00

Mecz 2. 
27 lutego 2015; 8:00

Mecz 3. 
27 lutego 2015; 15:30

Mecz kwalifikacyjny 
28 lutego 2015; 13:30

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
28 lutego 2015; 13:30

Sesja 2. 
28 lutego 2015; 18:30

Sesja 3. 
1 marca2015; 8:30

Sesja 4. 
1 marca 2015; 13:30

Sesja 5. 
1 marca 2015; 18:30

Sesja 6. 
2 marca 2015; 13:30

Sesja 7. 
2 marca 2015; 18:30

Sesja 8. 
3 marca 2015; 8:30

Sesja 9. 
3 marca 2015; 13:30

Sesja 10. 
3 marca 2015; 18:30

Sesja 11. 
4 marca 2015; 8:30

Sesja 12. 
4 marca 2015; 13:30

Sesja 13. 
4 marca 2015; 18:30

Sesja 14. 
5 marca 2015; 8:30

Sesja 15. 
5 marca 2015; 13:30

Sesja 16. 
3 marca 2015; 18:30

Sesja 17. 
6 marca 2015; 8:30

Play-off

1-2 
6 marca 2015; 18:30

3-4 
7 marca 2015; 13:00

Półfinał 
7 marca 2015; 18:00

Mecz o 3. miejsce 
8 marca 2015; 9:30

Finał 
8 marca 2015; 17:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu
 The Brier

Linki zewnętrzne i źródła 
 Oficjalna strona internetowa Scotties Tournament of Hearts 2015 

2015 w curlingu
2015
Sport w Calgary